Gayte est un patronyme porté notamment par :

 Giraud Gayte (fin du XIIIe siècle-1322), conseiller du roi, membre de la Chambre des comptes sous Louis X le Hutin et Philippe V le Long ;
 Laurence Gayte (1965-), femme politique et chef d'entreprise française.